Hetman – stopień wojskowy
 Hetman wielki koronny
 Hetman wielki litewski
 Hetman polny koronny
 Hetman polny litewski
 Hetman nadworny
 Hetman wojsk zaciężnych
 Hetman inflancki
 Hetman kozacki
 Hetman nakaźny
 Hetmanat
 Hetmanat (1918)

 Hetman – figura szachowa
 Hetman – polska grupa muzyczna
 Hetman – nazwa lokomotyw EU47 (TRAXX P160 DC) Kolei Mazowieckich
 Hetman (zegar szachowy) – zegar szachowy produkcji Mera-Poltik

 Kluby sportowe:
 Hetman Białystok
 Hetman Włoszczowa
 Hetman Zamość

Zobacz też